een speler van een computerspel
 Gamer (film), een actiefilm uit 2009